Mañach ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Mañach (1898–1961), kubanischer Schriftsteller, Jurist, Politiker und Außenminister
 Pere Mañach (1870–?), spanischer Kunsthändler